Gérard Briend (1947-), un coureur cycliste français ;
 Jacques Briend (1932-2017), un théologien français ;
 Jean-Noël Briend (1969-), un ténor français.

Voir aussi 
 Croix de chemin de la Ville-Briend, située au lieu-dit la Ville-Briend, sur la commune de  Montertelot dans le Morbihan